Федорюк — украинская фамилия.

 Федорюк, Василий Александрович (1948-2020)— украинский предприниматель, футбольный функционер. 
 Федорюк, Михаил Васильевич (1934-1990) - математик, доктор физико-математических наук (1967), профессор МФТИ.

См. также 
 Федорук, Тодд (род. 1979) — профессиональный канадский хоккеист
 Федорук